Az Allsvenskan 1999-es szezonja volt a bajnokság hetvenötödik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes a Helsingborgs IF lett. Ez volt a klub hatodik, eddig utolsó bajnoki címe.

Végeredmény

Források

Nyomtatott
 
 
 

Internetes
 
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag